Izraz Fetiš se odnosi na:
 Fetišizam, pripisivanje religioznih ili mističnih kvaliteta neživim objektima, poznatim kao fetiši
 Seksualni fetišizam, seksualna privlačnost prema predmetima, delovima tela ili situacijama koje po svojoj prirodi obično nisu seksualne
 Venturi Fétish, automobil proizvođača Venturi Automobiles.